PF может означать:

 Packet Filter — программное обеспечение
 Pink Floyd — рок-группа
 Photon Factory — электронный ускоритель, источник синхротронного излучения, в научном центре KEK, Япония.